Il singolare dell'Open Gaz de France 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo, ma ha perso al 1º turno contro Kateryna Bondarenko.

Anna Čakvetadze ha vinto in finale 6-3, 2-6, 6-2, contro Ágnes Szávay.

Teste di serie

  Anna Čakvetadze (campionessa)
  Daniela Hantuchová (quarti
  Marion Bartoli (semifinali)
  Elena Dement'eva (semifinali)

 Nadia Petrova (primo turno)
 Amélie Mauresmo (quarti)
 Ágnes Szávay (finale)
 Al'ona Bondarenko (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Open Gaz de France 2008